

Localidades

Lissac (Ariège)
Lissac (Haute-Loire)

Desambiguações de topônimos